Dekonstruktywizm – kierunek w filozofii postmodernistycznej i literaturze
 Dekonstruktywizm – kierunek w architekturze postmodernistycznej